Marcus Fulvius Flaccus ist der Name folgender Personen:

 Marcus Fulvius Flaccus (Konsul 264 v. Chr.) (* zwischen 315 v. Chr. und 305 v. Chr.; † nach 264 v. Chr.), römischer Politiker 
 Marcus Fulvius Flaccus (Konsul 125 v. Chr.) (~168 v. Chr.–121 v. Chr.), römischer Politiker